

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 31-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Весной лусцы присоединили земли в Цзи-си («Цзи-сиские поля»), полученные при разделе Цао.
 Весной луский посол гун-цзы Суй прибыл в Цзинь.
 В 4 луне в Лу совершали великое жертвоприношение, оно не удалось, животное в жертву не приносили, но трижды приносили жертву издали (по толкователям, такое жертвоприношение нужно приносить лишь в зимнее и летнее солнцестояние).
 Зимой княгиня Малого Ци Бо-цзи прибыла в Лу сватать невесту для сына.
 Зимой ди осадили Вэй. В 12 луне столица Вэй была перенесена в город Ди-цю.

См. также

Примечания